Yongala steht für:

 eine Stadt in Südaustralien, siehe Yongala (South Australia)
 ein Schiff, siehe Yongala (Schiff)